ASPA ist:
 die Abkürzung von American Service-Members’ Protection Act, Gesetz zum Schutz von Mitgliedern der US-Regierung, des US-Militärs und anderen offiziellen US-Vertretern vor internationaler Strafverfolgung 
 die Abkürzung von Animals (Scientific Procedures) Act 1986, Gesetz von 1986 über die Neuregelung der  Bestimmungen zum  Schutz der für Versuche und andere wissenschaftliche Zwecke verwendeter Tiere in Großbritannien
 die Abkürzung von Antarctic Specially Protected Area (Besonders geschütztes Gebiet der Antarktis)
 die Abkürzung von Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor, Deutsch: Behörde für die Überwachung und den Schutz der Tiere, eine rumänische Behörde, international bekannt durch Massentötungen rumänischer Straßenhunde
 der Markenname von Příbramská strojírna a slévárna, ehemaliger tschechoslowakischer Automobilhersteller

Aspa bezeichnet:
 ein Katanga-Kreuz, kreuzförmiger Kupferbarren aus dem Gebiet des Kongo
 die norwegische Schäreninsel Aspa (Insel)

Aspa ist der Familienname von
 Gaston Aspa (1880–??), französischer Boxer

ASPA